Ihor Ivanovics Bjelanov (; Odessza, 1960. szeptember 25. –) szovjet válogatott labdarúgó. 1986-ban megkapta az Aranylabdát.

Pályafutása
Pályafutása elején szülővárosának csapataiban játszott, a Csornomorec Odesza valamint az SZK Odesza színeiben. 1985-ben igazolta le a Dinamo Kijiv, rá egy évre megnyerte velük a KEK-et. 1989-ben Németországba szerződött, először a Borussia Mönchengladbach, majd az Eintracht Braunschweig csapataiban játszott. Pályafutása végén visszatért Ukrajnába, a Metalurh Mariupolból vonult vissza 1997-ben.

A szovjet válogatottban 33 mérkőzésen lépett pályára és 8 gólt szerzett. Az 1988-as Európa-bajnokságon ezüst érmet szerzett.

Statisztika

Sikerei, díjai 
Dinamo Kijiv
KEK: 1985–86
Szovjet bajnokság győztese: 1985, 1986
Szovjet kupagyőztes: 1985, 1987
UEFA-szuperkupa, ezüstérem: 1986

Metalurh Mariupol
Ukrán harmadosztály győztese: 1995–96

Szovjetunió
Európa-bajnokság ezüstérem: 1988

Egyéni
Aranylabda: 1986

Fordítás

1960-ban született személyek
Labdarúgó-középpályások
Ukrán labdarúgók
Szovjet labdarúgók
A Csornomorec Odesza labdarúgói
A Dinamo Kijev labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
Az Eintracht Braunschweig labdarúgói
Az 1986-os világbajnokság labdarúgói
Az 1988-as Európa-bajnokság labdarúgói
Aranylabdások
Élő személyek